

Patronyme 

 Agata Mróz-Olszewska (1982-2008), joueuse polonaise de volley-ball.
 Brandon Mroz (1990-), patineur artistique américain.
 Katarzyna Mróz (1981-), joueuse polonaise de volley-ball.
 Mateusz Mróz (1980-), coureur cycliste polonais.
 Robert Mróz (1963-), compositeur, chanteur et professeur de médecine polonais.

Autre 
 Équipe cycliste Mróz-Active Jet, formation polonaise de cyclisme, active entre 1996 et 2011.

Patronyme polonais